Berlyn steht für:

 Berlyn (Ukraine), Dorf in der Ukraine
 Michael Berlyn (* 1949), US-amerikanischer Videospiel-Designer und Schriftsteller
 Ringname des deutschen Wrestlers Alex Wright (* 1975)
 Berlin im Westflämischen

Siehe auch:
 Berlin (Begriffsklärung)